

Codici 
 til – codice ISO 639-3 della lingua tillamook.

Letteratura
 Til  – stella di Arda, l'universo immaginario fantasy creato da J. R. R. Tolkien.